Erlbächlein ist ein Gewässernamen:

 Erlbächlein (Fränkische Rezat), rechter Zufluss der Fränkischen Rezat nach Schmalenbach, Markt Lehrberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Erlbächlein (Hainhofgraben), rechter Zufluss des Hainhofgrabens (zur Altmühl) bei Frommetsfelden, Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Erlbach